Giovanni Di Fonzo – politico italiano
 Marcial Di Fonzo Bo – attore argentino naturalizzato francese
 Monica Di Fonzo – allenatrice di calcio ed ex calciatrice svizzera, attaccante